Bevel (opdracht), een instructie, opdracht of order
 Bevel (Nijlen), een deelgemeente van de gemeente Nijlen in de Belgische provincie Antwerpen

Zie ook 
 Gebiedende wijs, een werkwoordvorm die een bevel kan uitdrukken